

Persone
Fiorenza Renda (...) – scrittrice e sceneggiatrice italiana
Francesco Renda (1922-2013) – storico, politico e docente italiano
Salvatore Renda (1867-1942) – avvocato e politico italiano
Sara Renda (1991) – ballerina italiana
Sergio Renda (1926-2016) – cantante e attore italiano

Altro
Renda – genere di insetti della tribù di coleotteri Xantholinini
Renda – località del comune di Kuldīga, Lettonia

Pagine correlate
Giuseppe Renda